Maciej Zięba (1954–2020) – filozof i teolog polski, dominikanin
 Maciej Stanisław Zięba (ur. 1957) – polski filozof, historyk filozofii orientalnych; konsul RP, specjalista ds. integracji europejskiej i rozwoju regionalnego